Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 1

Spielergebnisse

Französisches Aufgebot 

Frankreich
2004